Biografia
 Norman Loftus Bor (1893-1972), botànic i explorador irlandès, citat abreviadament Bor
 Geografia:
 Bor (Bellver de Cerdanya), nucli de població de Bellver de Cerdanya
 Bor (Sudan del Sud), ciutat sud sudanesa
 Bor (Rússia), ciutat de Rússia
 Bor (Krasnoiarsk), poble de Rússia
 Bor (Niğde) ciutat de la Província de Niğde a Turquia
 Bor (Sèrbia) ciutat de Sèrbia
 Mitologia:
 Bor (mitologia), personatge de la mitologia germànica
 Química:
 Bor, element químic de la taula periòdica